Kalapanunggal kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalapanunggal, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Kalapanunggal, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar